Enigma är en sjö i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området. Enigma ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Enigma.

I övrigt finns följande vid Enigma:

 Strandline Glacier (en glaciär)

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis